

Sigle 
 The New York Times – quotidiano statunitense

Codici 

 NYT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Naypyidaw (Birmania)
 nyt – codice ISO 639-3 della lingua nyawaygi

Musica 
 Nyt – singolo di Katri Ylander del 2009, dall'album Valvojat